Лучаківський — українське прізвище.

Видатні люди 
 Лучаківський Володимир Дмитрович — український громадський діяч і письменник, адвокат і бургомістр у Тернополі
 Лучаківський Дмитро — парох Довжанки Тернопільського району
 Лучаківський Юстин — священик УГКЦ, парох Сможого.

Українські прізвища